Venâncio Aires kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Venâncio Aires (ort), Rio Grande do Sul, 
 Venâncio Aires (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar